Шутовка — многозначный термин:

 Шутовка — женщина-шут:
 Шутовка (эвфемизм) — русалка, чертовка, водяниха, лешачиха.

Населённые пункты 
 Шутовка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Шутовка — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.